Hangman Records — британский независимый рекорд-лейбл, основанный в 1986 году Билли Чайлдишем. На счету лейбла уже более 50 долгоиграющих пластинок, включающих в себя и spoken word записи, и экспериментальную музыку и, в основном, гаражный панк-рок.

По словам Билли Чайлдиша он организовал лейбл Hangman Records (и книжное издательство Hangman Books) потому, что:

…хотел выпускать, что я хочу и делать это, так я считаю нужным, а так больше никто бы не стал делать. И если бы они хотели сунуть свой нос в мои дела, сказать, что тебе мол нужен продюсер, не пиши так, не говори это, (проще говоря, редакторы — тоже продюсеры). Это окей, если их пришлашают, но это не должно мешать тебе. Очень часто вещи портятся вмешательством других и мне это не нравится. Вот поэтому мне больше повезло, или меньше, зависит от того, как вы это воспринимаете.

Множество групп с земель Медуэй выпустили свои первые записи именно на этом лейбле.

Какое-то время у лейбла был также подлейбл под названием Hangman’s Daughter.

Дискография

Список источников

См. также 
 List of record labels
 Hangman Books

Дополнительные ссылки 
 Hangman Books
 Billy Childish official site
 Billy Childish represented

Лейблы звукозаписи Великобритании